Winterreise, een liederencyclus van Franz Schubert
 Die Winterreise, een gedichtencyclus van Wilhelm Müller
 Winterreise, een gecomponeerde interpretatie door Hans Zender van de compositie van Schubert
 Winterreise, een compositie voor viool en orkest van José Serebrier
 Winterreise, subtitel van het Hoornconcert van Krzysztof Penderecki
 Winterreise, een Duitse film uit 2006 van Hans Steinbichler